Les Fauves peut désigner :

 Le fauvisme (ou les Fauves) est un courant de peinture du début du  qui émerge en France en 1905 et se termine vers 1910.

Téléfilm 
 Les Fauves, téléfilm français de José Pinheiro, diffusé en 2012

Cinéma 
 Les Fauves, film américain de Tod Browning sorti en 1923
 Les Fauves, film français de Jean-Louis Daniel sorti en 1984
 Les Fauves, film français de Vincent Mariette sorti en 2018

Bande dessinée 
 Les Fauves, onzième album de la série Comanche (1990)

Voir aussi